Grabmeier ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Grabmeier (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Josef Grabmeier, katholischer Geistlicher